Ка́ку () — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.

География 
Расположена на берегу реки Рыуге в 7 километрах к северу от волостного центра — посёлка Рыуге. Высота над уровнем моря — 97 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года в деревне не было жителей.

Численность населения деревни Каку:

История 
На мызе Вана-Нурси был старинный хутор Каку, позднее — деревня.

В 1638 году здесь был записан житель Какк Яэн (Kack Jaen), в 1926 году — Како (Kako).

Нынешняя деревня Каку возникла вокруг мельницы Каку, которая в ранних письменных источниках именовалась Киви (Kivi). В 1805 году был записан житель Киви Рейн (Kiwi Rein), в 1826 — Кивве (Kiwwe), в 1839 — Киви (Kiwi) и начиная с 1909 года упоминается мельница мызы Каку (Какко). Как деревня, Каку упоминалась в списках 1945 года, затем её присоединили к деревне Нурси и заново сформировали в 1997 году.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Вырумаа